Peter Bruun ist der Name folgender Personen:

* Peter Bruun (Komponist) (* 1968), dänischer Komponist 
 Peter Bruun (Musiker) (* 1979), dänischer Jazzmusiker
 Peter Daniel Bruun (1796–1864), dänischer Jurist und Politiker